wolna kultura – nurt kultury opartej na aktywności uczestników
 Wolna kultura – publikacja Lawrence’a Lessiga (o ruchu wolnej kultury)